Bligny ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Bligny (Aube) im Département Aube
Bligny (Marne) im Département Marne
 Bligny, Ortsteil von Fontenay-lès-Briis im Département Essonne (ehemals im Départment Seine-et-Oise)

mit Namenszusatz:
Bligny-lès-Beaune im Département Côte-d'Or
Bligny-le-Sec im Département Côte-d'Or
Bligny-sur-Ouche im Département Côte-d'Or

Siehe auch:
 Théatre de Bligny